Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Catarina Lindqvist 6–1, 7–5.

Teste di serie 

 Pam Shriver (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Steffi Graf (semifinali)
 Catarina Lindqvist (finale)

 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1985